Cigadog (Cisalak), een plaats in Indonesië
Cigadog (Cikelet), een plaats in Indonesië
Cigadog (Sucinaraja), een plaats in Indonesië
Cigadog (Leuwisari), een plaats in Indonesië